Enlace Avellaneda Oeste es una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, Argentina. Es operada por la empresa estatal Movi.

Nace el 2 de septiembre de 2016 a cargo de la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario (SEMTUR) con el fin de conectar el reciente loteo Avellaneda Oeste con el sector de mayor afluencia de transporte por Av. Pte. Perón.

Recorrido 
 Funcionamiento: Lunes a Domingo de 10:00 a 20:30 

IDA: Desde calle Rouillón y Av. Pte. Perón, por calle Rouillón, Cisneros, Matienzo, Maradona, Felipe More hasta Aborígenes Argentino. 

VUELTA: Desde F. More y Aborígenes Argentinos, por Aborígenes Argentinos, Matienzo, Cisneros, Rouillón, Amenábar, Liniers, Gálvez, Rouillón Hasta Av. Pte. Perón.

Enlaces externos 

 Ente del Transporte de Rosario
 Municipalidad de Rosario

Líneas de colectivo de Rosario